P6:
 P6 — архитектура 6-го поколения x86-совместимых процессоров компании Intel.
 P6 — кодовое наименование ядра процессора Intel Pentium Pro.
 P6 — энергетический модуль МКС.
 P6 — распространённое название байонетного крепления объективов и фотоаппаратов.

См. также 
PVI, VIP (значения)